gromada Bystrzyca (powiat kraśnicki)
 gromada Bystrzyca (powiat lwówecki)
 gromada Bystrzyca (powiat oławski)
 gromada Bystrzyca (powiat ropczycki) (dębicki/ropczycki)

także:
 gromada Bystrzyca Górna (powiat świdnicki)
 gromada Nowa Bystrzyca (powiat bystrzycki)
 gromada Stara Bystrzyca (powiat bystrzycki)